Enrico Gabrielli – giurista italiano
Enrico Gabrielli – musicista italiano